Die Saison 1988/89 war die 42. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die NLA-Relegation, in der sich der Zürcher SC durchsetzte und den Aufstieg erreichte. Der Genève-Servette HC und der EHC Bülach stiegen direkt in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften jeweils 36 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die NLA-Relegation. Die übrigen sechs Mannschaften mussten in einer Abstiegsrunde antreten, deren beiden Letztplatzierten direkt in die dritte Liga abstiegen. In die Abstiegsrunde wurden die Hälfte der Punkte aus der Hauptrunde übernommen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Abstiegsrunde

Weblinks 
 

B1988
Eishockeysaison 1988/89